Память о российском императоре Александре II (1818-81), прозванном официальными историографами Освободителем, была увековечена во многих городах Российской империи путём установки памятников. После Октябрьской революции все они были снесены (за исключением двух памятников в Финляндии). В ряде случаев элементы памятника царю (чаще всего только постамент) или даже практически весь памятник (в Одессе) перепосвящались другим лицам. Некоторые из памятников были воссозданы после падения коммунистического режима. На месте гибели императора от рук террористов построен храм Спаса на Крови. 
Александр II — любимый русский царь болгар и финнов. И по сей день в Болгарии во время литургии во всех болгарских православных храмах, во время Великого входа литургии верных поминаются Александр II и все русские воины, павшие на поле боя за освобождение Болгарии в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов, а русские памятники поддерживаются в отличном состоянии как места общенационального почитания.

Топонимика 
 Александровская сопка, одна из вершин Уральских гор, расположенная на границе Европы и Азии, вблизи г. Златоуста (Челябинская область). Высота 843 метра. Названа в честь восхождения 9 июня 1837 года на её вершину будущего императора Александра II.
 Александровская площадь в Ставрополе.
 Александровск-Гру́шевский, город (современное название Шахты)
 село Александровка Богодуховского уезда Харьковской губернии (советское название Конгрессовка, ныне опять Александровка)
 Болгария — список населённых пунктов названных в честь Царя: Александрово (Бургасская область), Александрово (Великотырновская область), Александрово (Ловечская область), Александрово (Тырговиштская область), Александрово (Старозагорская область), Александрово (Хасковская область), Александрово (Шуменская область), Александрово (Ямболская область).

Эпоним 
 Минерал александрит — разновидность хризоберилла. Назван в его честь Н. Норденшёльдом, описан в 1842 году

Памятники

Россия 

30 августа 1885 года на Соборной площади Петрозаводска был торжественно открыт один из первых в России памятников Александру II по проекту академика архитектуры, скульптора И. Н. Шредера (в 1918 году памятник был снесен и переплавлен).

Знаменитый скульптор А. М. Опекушин спроектировал памятники Александру II в Москве (1898), Пскове (1886), Кишинёве (1886), Астрахани (1884), Ченстохове (1889), Владимире (1913, архитектор С. М. Жаров), Бутурлиновке (1912), Рыбинске (1914) и в других городах империи. Каждый из них был неповторим; по оценкам, «очень красив и изящен был ченстоховский памятник, созданный на пожертвования польского населения». После 1917 большинство из созданного Опекушиным было уничтожено.

Москва 

В июне 2005 года в Москве торжественно открыт памятник Александру II. Авторы памятника: Александр Рукавишников, Игорь Воскресенский, Сергей Шаров. Памятник установлен на гранитной площадке с северо-восточной стороны храма Христа Спасителя. На постаменте памятника — надпись:

Санкт-Петербург 

В Санкт-Петербурге на месте гибели императора на средства, собранные по всей России, был возведен Храм Спаса на Крови. Собор был построен по приказу Императора Александра III в 1883—1907 годах по совместному проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева), и освящен 6 августа 1907 года — в день Преображения.

Мемориальная доска установлена в зале № 171 в Зимнем дворце, над местом, где стояла кровать императора.

Надгробие, установленное над могилой Александра II, отличается от белых мраморных надгробий другим императорам: оно сделано из серо-зелёной яшмы.

Памятник Александру Второму расположен во дворе Военной Академии связи им. С. М. Будённого на Суворовском проспекте 32Б. Монумент интересен тем, что император изображен пешим, а не конным, как принято было ваять Петра Великого, Александра III, Павла I и т. п. Данный памятник — не оригинал, а копия монумента работы Марка Антокольского, что стоит в Киеве, во дворе Киевского музея народного искусства. Данный же монумент был подарен Петербургу к его трехсотлетию.

На ул. Ломоносова возле Главного управления Банка России по Санкт-Петербургу установлен бронзовый бюст Александра II. Бюст является копией работы скульптора Матвея Чижова. Архитектор проекта — член Российской Академии художеств Вячеслав Бухаев. Выбор места объясняется тем, что лишь финансовая помощь Центробанка в деле установки памятника позволила довести её до конца. Александр II считается основателем Государственного банка Российской империи (1860 г.), от которого ведет свою историю нынешний Банк России.

Баранчинский 

Памятник (бюст) Александру Второму из чугуна в центре посёлка Баранчинский (ныне в Кушвинском городском округе Свердловской области) был установлен в 1889 году благодаря усилиям баранчинских рабочих, а после революции отправлен в переплавку. 12 июля 2021 года памятник императору вернулся на своё историческое место. Удалось воссоздать утраченные фрагменты постамента, на котором выполнена надпись «Царю — мученику. Александру II, императору всероссийскому. 1 марта 1881 года. Усердием баранчинского общества». Бюст императора скульпторы выполнили по фотографии прошлого века.

Берново 

Памятник Александру Второму (Царь Освободитель) установлен в селе Бернове Старицкого района Тверской области (открытие после восстановления 12 сентября 2018 года). Проведено полное восстановление памятника, который был поставлен рабочими Царю-освободителю Александру Второму в 1912 году и в дальнейшем полностью разрушен. Восстановление памятника проведено друзьями и сподвижниками Музея адмирала В. А. Корнилова и рода Корниловых (с. Рясня, Старицкий район).

Белый Ключ 
Монумент в честь императора Александра II, установленный в селе Белый Ключ, ныне Сурский район Ульяновской области.был открыт 18 августа 1898 года. После Февральской революции 1917 года памятник был демонтирован, фигура императора вывезена и в дальнейшем не была обнаружена. Остатки постамента были разрушены на рубеже 1960-70-х гг. по распоряжению местного руководства, его фрагменты были закопаны в землю.19 февраля 2011 года, в канун 150-й годовщины отмены крепостного права в России, восстановленный памятник в селе Белый Ключ был торжественно открыт повторно.

Бутурлиновка 
Бутурлиновка (Воронежская область). Памятник Александру II установлен к 50-летию отмены крепостного права в России в 1911 году и исчез в советское время. На сохранившемся постаменте долгое время стояли памятник Владимиру Ленину, потом — Иосифу Сталину. Новая скульптура императора на площади Воли в центре Бутурлиновки. Авторы работы Максим Дикунов и его отец Иван Дикунов. Официально открыта 5 сентября 2014 г.

Дубовая Балка 
На Ставрополье в греческом селе Дубовая Балка в 1911 году был установлен памятник Александру II в честь 50-летия отмены крепостного права. Надпись на монументе гласила: «Императору Александру II от благодарных греков». После революции он был снесён, а на его постамент был установлен памятник Орджоникидзе. Во время нацистской оккупации села в 1942 году был уничтожен и памятник Орджоникидзе и оставался один постамент. В 2001 году Ильяди И. Х. изготовил бюст Александра II и вернул царя на законное место. Памятник в Дубовой Балке стал первым восстановленным памятником Александру II.

Гдов 
8 ноября 2018 года открыт восстановленный бюст Императора в Гдовской крепости, ранее открыт в 1911 году, снесён большевиками в 1919 году.

Нижний Новгород 
Памятник Государю Императору Александру II Освободителю в Нижегородском Печерском Вознесенском монастыре. Памятник установлен в мае 2013 года в честь 400-летия Дома Романовых и в память пребывания Государя Императора Александра II вместе со своей супругой Государыней Императрицей Марией Александровной в Нижегородском Печерском Вознесенском монастыре в 1858 году.

Отрадное (Воронежская область) 
В 2021 году установлен памятник Александру II в п. Отрадное.  Памятник Александру II существовал с 13 апреля 1911 года, а в 1917 году был снесен. Фотографий снесенного памятника не сохранилось. По инициативе местных жителей был установлен новый памятник. Автор — Александр Козинин.

Тула 
 Бюст императору Александру II работы Александра Аполлонова в Туле был установлен 29 августа 2012 года возле гостиницы «Императоръ» в Зареченском районе. Ранее в городе уже существовал бюст императора, установленный в 1886 году и уничтоженный большевиками. По случаю восстановления памятника в Тулу прибыли представители Императорского дома Романовых и Российского монархического движения.
 Здание имени Александра II было построено в 1875 году в честь визита императора Александра II. В 1906 году в нём открывается городская библиотека. В 1910—1912 годы в связи с празднованием 300-летия Дома Романовых, здание решили перестроить. Оно было перестроено архитектором, художником и общественным деятелем С. М. Серебровским по проекту тульского архитектора В. Н. Сироткина. Дом был расширен в плане, были возведены колонны. В настоящее время в здании расположен Музей «Тульские самовары». Здание расположено в центре Тулы, недалеко от кремля, на Менделеевской улице, дом 8.

Шахты 
Основная статья: Памятник Александру II (Шахты)

Памятник императору Александру II открыт 29 апреля 2015 год перед зданием Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) Донского государственного технического института (ДГТУ) в городе Шахты. Памятник построен на добровольные пожертвования. Право открыть памятник было предоставлено представителю дома Романовых, праправнуку императора Александра III, правнуку великой княгини Ольги Александровны, Павлу Эдуардовичу Куликовскому-Романову.

Сочи 
Основная статья: Памятник Александру II (Сочи)

Памятник императору Александру II был открыт 21 ноября 2015 года на главной улице города Сочи Курортный проспект инициатором установки памятника явился руководитель проекта «Аллея Российской Славы» М. Л. Сердюков. Памятник является подарком городу Сочи от Всероссийского государственный университета юстиции
Надпись на постаменте памятника гласит:

Челябинск 
Памятник императору Александру II был открыт 24 января 2022 года на Алом поле в Центральном районе города Челябинска. Копия из старой фотографии в Златоусте.

Украина

Одесса 

Александровская колонна, увенчанная бронзовой шапкой Мономаха, была воздвигнута в Одессе в 1891 году по проекту А. К. Бруни. После Октябрьской революции переоборудована в памятник III Интернационалу, в позднесоветский период — в памятник А. В. Суворову. Первоначальный вид возвращён в 2012 году.

Сватова Лучка (Луганская область).

В июне 1911 года в слободе Сватова Лучка (тогда — Харьковская губерния, сейчас — Луганская область) в торжественной обстановке состоялось открытие памятника царю-освободителю Александру II. Для населенного пункта, в котором проживало чуть менее 15000 жителей, это стало большим событием. В 1928 году большевиками памятник был уничтожен.

Новгородсеверск

Памятник установлен в начале XX века в Новгородсеверске (ныне Новгород-Северский, Черниговская обл.). Снесён в советское время.

Черкассы

Бюст Александра II в Черкассах. Был установлен в 1913 году в честь 50-летия отмены крепостного права. Памятник обошёлся местному бюджету в 3955 рублей и 55 копеек. В 1917 году был спрятан от революционных вандалов в местном музее, благодаря чему является единственным сохранившимся памятником императору на территории бывшей Киевской губернии.

Болгария 

В Болгарии Александр ІІ известен как Царь-освободитель. Его манифест от 12 (24) апреля 1877 об объявлении войны Турции изучается в школьном курсе истории. Сан-Стефанский мирный договор 3 марта 1878 принёс свободу Болгарии, после пятивекового османского ига, которое началось в 1396 году. Признательный болгарский народ воздвиг царю-освободителю множество памятников и назвал в его честь улицы и учреждения во всей стране.

И по сей день в Болгарии во время литургии во всех болгарских православных храмах, во время Великого входа литургии верных поминается Александр II и все русские воины, павшие на поле боя за освобождение Болгарии в Русско-турецкой войне 1877—1878 года.

София 

 В центре Софии, на площади перед Народным собранием, с 1903 года стоит конный памятник Царю-освободителю, одна из общепризнанных достопримечательностей болгарской столицы. В 2013 г. памятник полностью отремонтированы.
 Тоже в центре Софии на площади «Русский памятник» с 1882 г. стоит другой большой памятник Царю и русским освободителям — Русский памятник. Памятник пострадал от американских бомб в 1944 г., но быстро восстановлен. В 2015 г. памятник и площадь снова полностью отремонтированы.

Генерал-Тошево 
24 апреля 2009 года в городе Генерал-Тошево торжественно открыт памятник Александру II. Высота памятника 4 метра, он изготовлен из вулканического камня двух видов: красного и чёрного. Памятник изготовлен в Армении и является подарком Союза армян в Болгарии. Армянским мастерам понадобились год и четыре месяца, чтобы изготовить памятник. Камень, из которого он сделан, — очень древний.

Пловдив 
Во второй по значимости болгарском городе Пловдиве на Холме Освободителей построен памятник Царю Александру II.

Шипка 
На Шипкинском перевале вблизи города Шипка построен памятник Александру II.

Арабаконак 
На перевале Арабаконак недалеко от Ботевграда построен памятник Царю Александру II.

Ловеч 
Болгарский город Ловеч — «Белой памятник» Царю Александру II.

Калитиново 
В селе Калитиново воздвигнут памятник Царю Александру II.

Финляндия

Хельсинки 

В столице Великого княжества Гельсингфорсе, на Сенатской площади в 1894 году был установлен памятник Александру II, работы Вальтера Рунеберга. Памятником финны выразили благодарность за укрепление основ финской культуры и, в том числе за признание финского языка государственным.

Хаттула 
В 1868 в общине Хаттула был воздвигнут памятник императору Александру II Освободителю в честь смотра финских войск, проведенного императором в 1863 году близ Тавастгуса. Памятник представляет собой бронзового льва на гранитном постаменте. На одной из граней постамента нанесена надпись: «18  63 KATSASTELI TÄÄLLÄ H. K. MAJEST: SA SUOMEN SUURI RUHTINAS ALEKSANDER II SUOMEN SOTAVÄKEÄ». Выполнен по проекту скульптора Шестранда
.

Германия

Бад-Эмс 
В Германии в городе Бад-Эмс в 2004 году был установлен бюст императору Александру II, изготовленный по модели М. Попова (1883) М. Галимовым в России в Санкт-Петербурге.

Уничтожение памятников царю

Россия

Москва 

14 мая 1893 года в Кремле, рядом с Малым Николаевским дворцом, где родился Александр (против Чудова монастыря), был заложен, а 16 августа 1898 года торжественно, после литургии в Успенском соборе, в высочайшем присутствии (богослужение совершал митрополит Московский Владимир (Богоявленский),(памятник работы А. М. Опекушина, П. В. Жуковского и Н. В. Султанова). Император был изваян стоящим под пирамидальной сенью в генеральском мундире, в порфире, со скипетром; сень из тёмно-розового гранита с бронзовыми украшениями была увенчана золочёной узорной шатровой крышей с двуглавым орлом; в куполе сени была помещена летопись жизни царя. С трёх сторон к памятнику примыкала сквозная галерея, образуемая сводами, опиравшимися на колонны. Весной 1918 года скульптурная фигура царя был сброшена с монумента; полностью памятник был демонтирован в 1928 году.

Вознесенка 
В селе Вознесенка в Учалинском районе Башкортостана в 1884 г. был установлен памятник Александру II, памятник разрушен большевиками..

Екатеринбург 

В 1906 году напротив на Кафедральной площади напротив собора на парадном постаменте был установлен отлитый из уральского чугуна памятник Александру II, в ансамбле площади получила выражение идея самодержавия и православия. Памятник был свергнут с пьедестала революционно настроенными солдатами в 1917. Позже на этом месте был установлен памятник Ленину.

Златоуст 
Памятник был освящён 16 июня 1891 года. Автором статуи был профессор императорской Академии художеств Михаил Петрович Попов (1837–1898), автором общего проекта – почетный гражданин, художник – гравер Златоустовской Оружейной фабрики Михаил Лонгинович Мешалкин. Император был изображен в генеральской форме без шинели, в его правой руке свиток со словами «19 февраля», на лицевой стороне квадратного белого мраморного постамента слова «1855. Царю-освободителю.1881» (Годы царствования) Внизу располагалась надпись «Сей памятник воздвигнут иждивением жителей уезда и города Златоуста». Памятник разрушен в 1919 году красногвардейцами.

Казань 

Памятник Александру II в Казани был установлен на ставшей Александровской площади (ранее — Ивановской, ныне — 1 Мая) у Спасской башни Казанского кремля и торжественно открыт 30 августа 1895 года. В феврале-марте 1918 года бронзовая фигура императора была демонтирована c пьедестала, до конца 1930-х годов пролежала на территории Гостиного двора, а в апреле 1938 года была переплавлена для изготовления тормозных втулок для трамвайных колес. На пьедестале сначала был сооружён «монумент Труда», затем памятник Ленину. В 1966 году на этом месте был сооружен монументальный комплекс-мемориал в составе памятника Герою Советского Союза Мусе Джалилю и барельефа героям татарского сопротивления в немецко-фашистском плену «группы Курмашева».

Псков 

Памятник Александру II Освободителю по проекту А. М. Опекушина был возведён на Торговой площади Пскова в 1886 году. Установлен на средства горожан, собираемые с момента смерти императора. Снесён в 1919 году большевиками.

Рыбинск 
12 января 1914 года состоялась закладка памятника на Красной площади города Рыбинска — в присутствии епископа Рыбинского Сильвестра (Братановского) и ярославского губернатора графа Д. Н. Татищева. 6 мая 1914 года памятник был открыт (работа А. М. Опекушина).

Неоднократные попытки толпы осквернить памятник начались сразу после Февральской революции 1917 года. В марте 1918 года «ненавистная» скульптура была, наконец, обёрнута и скрыта под рогожей, а в июле и вовсе сброшена с пьедестала. Сначала на её место была поставлена скульптура «Серп и молот», а в 1923 году — памятник В. И. Ленину. Дальнейшая судьба скульптуры точно неизвестна; пьедестал памятника сохранился до наших дней. В 2009 году над воссозданием скульптуры Александра II начал работать Альберт Серафимович Чаркин; открытие памятника изначально планировалось в 2011 году, к 150-летию отмены крепостного права, но из-за недовольства и массовых протестов коммунистов, не желающих перенести памятник Ленину, воссоздание памятника решено было отменить.

Ростов-на-Дону 
Памятник Александру II был установлен в 1890 году на Соборной площади Ростова-на-Дону. Автор проекта памятника — скульптор М. О. Микешин. После прихода советской власти памятник был закрыт покрашенным в красный цвет фанерным ящиком с пятиконечной звездой на вершине. Во время субботника 27 марта 1924 года памятник был опрокинут с пьедестала при помощи трактора. Впоследствии скульптура была переплавлена на заводе «Красный Аксай».

Самара 

Закладка памятника по проекту В. О. Шервуда на Алексеевской площади (ныне площадь Революции) состоялась 8 июля 1888 года при поддержке городского головы П. В. Алабина, а торжественное открытие 29 августа 1889 года. В 1918 годы все фигуры памятника были демонтированы, их дальнейшая судьба неизвестна. С 1925 года и до сего дня в центре сквера на площади Революции на царском постаменте располагается статуя В. И. Ленина скульптора М. Г. Манизера.

Астрахань 
Памятник императору Александру II был открыт 1884 году на средства города (в том числе на средства купечества), с разрешения императора Александра III, по проекту известного скульптора А. М. Опекушина. В марте 1917 году, скульптура императора была сброшена с постамента. Ныне на постамента памятника императору стоит памятник борцам за советскую власть.

Ртишево 
Бюст Александру II при станции Ртищево был установлен в 1911 году в честь 50-летия отмены крепостного права. Разбит через несколько месяцев после Октябрьской революции.

Кимры 
Памятник Царю-Освободителю в Кимрах был установлен в августе 1912 году. Основан в честь 50-летия отмены крепостного права. В феврале 1911 в Кимрах состоялся волостной сход, на котором было решено установить памятник царю-освободителю. Его прообразом стал памятник 1898 года в Московском кремле. Статуя императора была установле на пьедестале, ограждённом фигурной металлической оградой; Соборная площадь с окружающими её зданиями была украшена и иллюминирована; в честь открытия был дан салют и прошёл торжественный парад.  В 1918 году статуя царя была снесена и заменена на стеллу со звездой.

Ковров 
Бюст Царю-Освободителю в Коврове был установлен в 1912 году в честь 50-летия отмены крепостного права. В 1920-х был уничтожен и заменен на памятник Ленину.

Чухлома 
Памятник Александру II был установлен в 1911 году на народные деньги в честь 50-летия отмены крепостного права. Уничтожен после установления советской власти.

Семеновское-Лапотное 
Памятник Александру II был установлен в селе Семеновское-Лапотное (ныне — пос. Островское) в 1911—1913 годах. Снесен после прихода большевиков к власти.

Петрозаводск 
Памятник императору Александру II открыт 30 августа 1885 года на Соборной площади (ныне площадь Кирова) Петрозаводска. Снесён в 1918 году.

Саратов 

Закладка памятника произошла 30 мая 1907 года, на ней присутствовали многие важные люди губернии. Был открыт к 50-летию освобождения крестьян, в 1911 году.22 сентября 1918 года памятник был снят с пьедестала. В советское время на месте памятника был возведён памятник Чернышевскому, постамент был использован для памятника Дзержинскому, а одна из фигур, окружающих императора, стала памятником первой учительнице.

Санкт-Петербург 
Бюст Александру II в Санкт-Петербурге был установлен в 1866 году на личные средства его сына, Александра III. Памятник был уничтожен в 1931 году и на его место был установлен бюст Ленина. Ленинский бюст в итоге пропал и сейчас пустой постамент известен, как «Памятник человеку-невидимке».

Томск 
Бюст Алекасндру II был установлен в 1904 году в здании окружного суда при его постройке, в советское время уничтожен. В 2001 году в здание вернулся областной суд, при реставрации бюст восстановлен.

Мурино 
Бюст Александру II в с. Мурино был установлен в 1911 году в честь 50-летней годовщины отмены крепостного права. Уничтожен после Октября 1917 г.

Парголово 
Бюст Александру II в Парголово установлен в 1911 году в честь 50-летней годовщины отмены крепостного права. Уничтожен после 1917 года.

Симбирск 
Памятник Александру II был установлен в октябре 1916 года, но простоял он не долго и в 1920-х был переплавлен.

Тула 
Бюст императора Александру II работы Николая Лаверецкого был установлен 29 сентября 1886 года в уголовной зале Тульского окружного суда. Памятник был изготовлен на средства местного судейского сообщества. При советской власти памятник был уничтожен, на его постаменте был установлен бюст Карла Маркса.

Юго-Камский 
Бюст Александру II в посёлке Юго-Камский Пермского края был установлен в 1905 году. Сооружен на деньги мастеровых волости. Стоимость установки составила 1000 рублей.

После революции бюст был утерян, на его постамент был установлен бюст Ленина. В 2006 году была проведена реконструкция постамента и отлит новый бюст Александра. Установлен у проходных Юго-камского металлургического завода.

Белоруссия. Минск 
Памятник Александру II на Соборной площади в Минске был воздвигнут исключительно на пожертвования горожан и торжественно открыт в январе 1901. Надпись на памятнике гласила: «Императору Александру II. Благодарные граждане города Минска. 1900 год». В 1917 году памятник был уничтожен большевиками. Соборная площадь, на которой находился православный кафедральный Петропавловский собор (взорван в 1936 году, впоследствии не восстановлен), переименована в площадь Свободы. В православном приходе деревни Беларучи Логойского района Белоруссии сохранился гранитный постамент памятника, судьба скульптуры неизвестна (предположительно, переплавлена). В 2013 году представители белорусской общественности, после общественных слушаний, выступили с инициативой восстановить памятник Александру II в Минске, но получили отказ властей. По мнению Института истории Академии наук Белоруссии, восстановление памятника царю-реформатору «может явиться демонстрацией символизма российского самодержавия на белорусских землях».

Польша. Ченстохова 
Памятник Александру II в Ченстохове (Царство Польское) работы А. М. Опекушина был открыт в 17 апреля 1889 года. Памятник царю, погибшему от рук поляка, установлен на площади перед святым для поляков монастырём. Памятник был поставлен на средства, собранные польским крестьянством, освобождённым от крепостной зависимости. Стоял на западной оконечности аллеи Пресвятой Девы Марии. Разрушен в 1917 году, после отречения Николая II и провозглашения Польшей независимости.

Молдавия. Кишинев 

Памятник Александру II был в 1886 году. Разрушен в 1918 году во время румынской оккупации.

Украина. Киев 

В Киеве с 1911 по 1919 год находился памятник Александру II, который после Октябрьской революции был снесён большевиками.

Кривой Рог

Бюст Александру II в Кривом Роге установлен в 1912 в честь 50-летия отмены крепостного права. На памятник деньги выделили местные крестьяне и евреи. Снесен после установления советской власти.

Любеч

Бюст Александру II в Любече был установлен в 1898 году на народные деньги. Уничтожен в советское время.

Бердянск

Памятник императору Александру II в Бердянске был установлен в 1904 году. После Октябрьской революции был демонтирован и на место императора был поставлен памятник Ленину.

Донецк 
Донецк — первым памятником Донецка был памятник Александру II. Установлен в 1916 году на рыночной площади около Спасо-Преображенского собора (в настоящее время находится сквер павших коммунаров). В июле 1916 года, за несколько дней до открытия памятник рухнул.В статье Виктора Васильевича Шутова «Несостоявшийся праздник», которая была напечатана в 1987 году в газете «Вечерний Донецк» указывается, что памятник взорвали большевики-подпольщики. Взрыв памятника также упоминается в романе Григория Володина «Дикое поле» (памятник там назван памятником Александру III, и его по сюжету подорвали анархисты). Валерий Петрович Стёпкин в своей книге «Иллюстрированная история Юзовки-Сталино-Донецка» ставит под сомнение версию со взрывом. Он отмечает, что не обнаружил в архивах донесений полиции о взрыве. Он также приводит две свои версии о случившемся. По одной из них разрушение произошло из-за внутреннего напряжения металла, так как цинк не подходит для создания памятников, а памятник был выполнен из цинка. По второй версии, под основанием памятником была заброшенная шахта и, вследствие этого, он осел и разрушился.

Учреждения 
 Петергофская гимназия императора Александра II.
 Александровская больница в Санкт-Петербурге.

Изобразительное искусство

Живопись и графика 
Большое количество произведений, в том числе:

Нумизматика 

 3 сентября 1991 года Государственный банк СССР выпустил 25 рублёвую палладиевую памятную монету посвящённую «500-летие единого русского государства: Отмена крепостного права, 1861 г.», на которой изображён Александр II с двумя крестьянами и автограф.

Фалеристика 
 В память о трагической гибели императора была учреждена государственная награда — медаль «1 марта 1881 года», выдававшаяся лицам, присутствовавшим при покушении.

Филателия 

 Почта России в 2005 году выпустила серию марок посвященную Историю Российского государства. Александр II (1818—1881).

Литература

Нехудожественная литература 
 Анри Труайя Александр II. 1990.
 Ляшенко Л. М. Александр II, или История трех одиночеств. 2002.

Художественная литература 
 Александр II действует в романе Марка Алданова «Истоки». Он стал одним из главных героев романа Эдварда Радзинского «Князь. Записки стукача».

Фильмография 
 Лев Добровольский — «Степан Халтурин» (1925)
 Иван Кононенко — «Герои Шипки» (1954)
 Курд Юргенс — «Катя — некоронованная царица» (1959)
 Владислав Стржельчик — «Софья Перовская» (1967)
 Владислав Дворжецкий — «Юлия Вревская» (1977)
 Александр Лазарев — «Таинственный узник» (1986)
 Юрий Беляев — «Цареубийца» (1991)
 Николай Буров — «Роман императора» (1993)
 Георгий Тараторкин — «Любовь императора» (2003)
 Евгений Лазарев — «Турецкий гамбит» (2005)
 Андрей Смирнов — «Господа присяжные» (2005)
 Вадим Сквирский — «Романовы» (2013)

См. также 
 Память об Александре III

Примечания 

 
Александр II
Александр II